Castilhon de Dordonha (en francès Castillon-la-Bataille) és un municipi francès, situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Episkopi
  Nabburg
  Cascante

Referències 

Municipis de la Gironda